{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58901) - || 1998 KX8 ||23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (58902) - || 1998 KC9 ||27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (58903) - || 1998 KC10 ||25 mei 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58904) - || 1998 KV10 ||22 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (58905) - || 1998 KE11 ||23 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (58906) - || 1998 KN18 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58907) - || 1998 KM22 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58908) - || 1998 KM29 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58909) - || 1998 KP30 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58910) - || 1998 KE32 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58911) - || 1998 KO33 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58912) - || 1998 KN34 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58913) - || 1998 KY34 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58914) - || 1998 KE41 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58915) - || 1998 KA50 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58916) - || 1998 KM50 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58917) - || 1998 KP53 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58918) - || 1998 KB54 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58919) - || 1998 KF55 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58920) - || 1998 KJ56 ||27 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58921) - || 1998 KH58 ||21 mei 1998 || J. Broughton
|-
| (58922) - || 1998 KK58 ||22 mei 1998 || J. Broughton
|-
| (58923) - || 1998 KJ62 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58924) - || 1998 KF67 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58925) - || 1998 LZ2 ||1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (58926) - || 1998 MO1 ||16 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (58927) - || 1998 MB10 ||19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (58928) - || 1998 MP18 ||26 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (58929) - || 1998 MU30 ||27 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (58930) - || 1998 MK31 ||24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (58931) - || 1998 MK47 ||28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (58932) - || 1998 OF7 ||28 juli 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58933) - || 1998 ON10 ||26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (58934) - || 1998 OK13 ||26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (58935) - || 1998 ON14 ||26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (58936) - || 1998 PJ1 ||13 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (58937) - || 1998 QL6 ||24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (58938) - || 1998 QJ18 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58939) - || 1998 QY20 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58940) - || 1998 QP21 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58941) Guishida || 1998 QK29 ||22 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58942) - || 1998 QH33 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58943) - || 1998 QF37 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58944) - || 1998 QO41 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58945) - || 1998 QY43 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58946) - || 1998 QY51 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58947) - || 1998 QX52 ||20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (58948) - || 1998 QT54 ||27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (58949) - || 1998 QK63 ||30 augustus 1998 || W. Bickel
|-
| (58950) - || 1998 QE69 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58951) - || 1998 QD72 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58952) - || 1998 QO74 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58953) - || 1998 QC75 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58954) - || 1998 QE76 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58955) - || 1998 QG78 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58956) - || 1998 QG90 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58957) - || 1998 QE91 ||28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58958) - || 1998 QL97 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58959) - || 1998 QD98 ||28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (58960) - || 1998 QH99 ||26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (58961) - || 1998 QG100 ||26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (58962) - || 1998 QJ100 ||26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (58963) - || 1998 QR100 ||26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (58964) - || 1998 QJ104 ||26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (58965) - || 1998 RO2 ||15 september 1998 || ODAS
|-
| (58966) - || 1998 RW3 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58967) - || 1998 RR5 ||15 september 1998 || LONEOS
|-
| (58968) - || 1998 RJ6 ||14 september 1998 || LONEOS
|-
| (58969) - || 1998 RO6 ||15 september 1998 || LONEOS
|-
| (58970) - || 1998 RZ8 ||13 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58971) - || 1998 RE11 ||13 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58972) - || 1998 RO16 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58973) - || 1998 RX16 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58974) - || 1998 RP22 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58975) - || 1998 RD31 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58976) - || 1998 RD34 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58977) - || 1998 RK38 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58978) - || 1998 RG40 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58979) - || 1998 RE46 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58980) - || 1998 RG47 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58981) - || 1998 RZ56 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58982) - || 1998 RF63 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58983) - || 1998 RF66 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58984) - || 1998 RU69 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58985) - || 1998 RL72 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58986) - || 1998 RO72 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58987) - || 1998 RU74 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58988) - || 1998 RD75 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58989) - || 1998 RN80 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (58990) - || 1998 SA2 ||17 september 1998 || ODAS
|-
| (58991) - || 1998 SJ4 ||19 september 1998 || W. G. Dillon
|-
| (58992) - || 1998 SH8 ||20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58993) - || 1998 SF9 ||17 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58994) - || 1998 SY9 ||18 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (58995) - || 1998 SY16 ||17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58996) - || 1998 SM17 ||17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58997) - || 1998 SG20 ||20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58998) - || 1998 SK21 ||21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (58999) - || 1998 SP23 ||17 september 1998 || LONEOS
|-
| (59000) - || 1998 SW26 ||17 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten